

Letteratura 
 Aria di tempesta (Heavy Weather) – romanzo di P. G. Wodehouse del 1933
 Aria di tempesta (Stormy Weather) – romanzo di Carl Hiaasen del 1995

Teatro 
 Aria di tempesta – spettacolo teatrale del 1993, diretto da Giancarlo Bozzo